«Эльферсберг» () — немецкий футбольный клуб из города Шпизен-Эльферсберг, Саар. Клуб основан в 1907 году как FC Germania Elversberg.

История 
В 1914 году, по некоторым причинам, был расформирован, в 1918 году был вновь восстановлен, но уже под именем Sportvereinigung VfB Elversberg и отыграл сезон в Крайслиге Саар. После Второй мировой войны местные клубы объединились в Sportgemeinde Elversberg. Клуб стал независимым от SG в 1952 году.

С 1951 года по 1960 год клуб выступал в Любительской лиге Саар (III), но затем вылетел в лигу IV, а затем и V уровня. Клуб играл там до 1980 года, когда они вышли в Оберлигу Юго-Запад (III) и отыграли здесь семь сезонов. После почти одного десятилетия, проведённого в Фербандеслиге Саар (IV) и Ландеслиге Саар / Северо-Восток (V) клуб вернулся к III уровню в Региональную лигу «Запад».

С 1998 года Эльферсберг играл в Региональной лиге «Юг» (III). С сезона 2008/09 клуб играет в Региональной лиге «Запад», а команда резервистов в Оберлиге.

Тренеры

Достижения 
 Оберлига Сюдвест (IV) победители: 1996, 1998
 Фербандеслига Саар (IV) победители: 1980, 1994, 2008 (резерв)
 Кубок Саара победитель: 2009

Последние сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Саара